Campanha bzw. Campanhã bezeichnet

in Brasilien
 Campanha (Minas Gerais), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
in Portugal
 Campanhã, einen Stadtteil von Porto.

Campanha ist okzitanischer Name zweier Orte in Frankreich:
 Campagne (Hérault)
 Campagne (Landes)

Siehe auch:
 Campaña
 Campagna
 Campana
 Campania
 Kampana